Гийу () — французская фамилия. Известные носители:

 Гийу, Андре (, 1923—2013) — французский византинист.
 Гийу, Жан (1930—2019) — французский органист, пианист и композитор.
 Гийу, Жозеф (1787—1853) — французский флейтист, композитор, музыкальный критик.
 Гийу, Луи (1889—1980) — французский писатель, переводчик и журналист.
 Гийу, Эрве (род. 1956) — французский мотогонщик.
 Гийу, Ян (род. 1944) — шведский писатель, публицист, журналист.